Humane Coronaviren (Einzahl: Humanes Coronavirus, Abkürzung: hCoV oder HCoV) sind diejenigen Viren der Familie Coronaviridae (Coronaviren), die den Menschen infizieren. Eines davon ist SARS-CoV-2, das Virus, das für die aktuelle COVID-19-Pandemie verantwortlich ist.

Überblick 

Es sind aktuell sieben Coronaviren (Viren der Familie Coronaviridae) bekannt, die den Menschen infizieren. Sie gehören alle zur Unterfamilie Orthocoronavirinae und darin zu den zwei Gattungen Alpha- und Betacoronavirus.

Die sieben allgemein als „humane Coronaviren“ bezeichneten Viren sind:

 Humanes Coronavirus 229E (HCoV-229E)
 Humanes Coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)
 Humanes Coronavirus NL63 (HCoV-NL63)
 Humanes Coronavirus OC43 (HCoV-OC43)
 MERS-CoV, auch „Humanes Coronavirus EMC“
 SARS-CoV (SARS-Coronavirus, gelegentlich auch SARS-CoV-1)
 SARS-CoV-2, auch Humanes Coronavirus 2019 (HCoV-19), vormals auch 2019-nCoV

Zwei weitere humane Coronaviren sind ebenfalls bekannt:
 Humanes Coronavirus B814 (HCoV-B814)
 Humanes enterisches Coronavirus (HECV)

HCoV-B814 war das erste humane Coronavirus überhaupt, das man entdeckte (1960 isoliert, 1965 identifiziert). Es verursachte typische Erkältungssymptome. Das ursprüngliche Virusmaterial ging verloren und es ist möglich, dass es mit einem der anderen humanen Coronaviren identisch ist. Das Virus ist systematisch nicht eingeordnet.

Beim humanen enterischen Coronavirus konnte nicht sicher nachgewiesen werden, dass es bei Menschen Krankheiten auslöst. Es wurde teilweise serologische Kreuzreaktivität mit HCoV-OC43 festgestellt, teilweise nicht. Weitere Untersuchungen sind nicht veröffentlicht, insbesondere wurde es nicht molekulargenetisch analysiert. Es wird neben HCoV-OC43 als Unterart der Art Betacoronavirus 1 eingeordnet.

Systematik

Äußere Systematik 
Auszug aus der systematischen Darstellung unter Coronaviridae, Näheres siehe dort. (In diesem Artikel beschriebene Viren-Arten und Viren-Unterarten sind fett dargestellt.)

 Familie Coronaviridae
 Unterfamilie Orthocoronavirinae
 Gattung Alphacoronavirus
 Untergattung Duvinacovirus
 Art Human coronavirus 229E
 Untergattung Setracovirus
 Art Human coronavirus NL63
 Gattung Betacoronavirus
 Untergattung Embecovirus
 Art Betacoronavirus 1
 Unterart Human coronavirus OC43
 Unterart Human enteric coronavirus
 Art Human coronavirus HKU1
 Untergattung Merbecovirus
 Art Middle East respiratory syndrome coronavirus
 Untergattung Sarbecovirus
 Art Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus
 Unterart Severe acute respiratory syndrome coronavirus
 Unterart Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

Quellen

Einzelnachweise 

Nicht-taxonomische Virusgruppe